Garvan, qui peut être traduit – depuis le bulgare – par corbeau, peut désigner :
 en bulgare (le nom étant écrit Гарван) :
 Garvan, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
 Garvan, village bulgare de l'obchtina de Sitovo, situé dans l'oblast de Silistra ;
 en macédonien (le nom étant écrit Гарван) :
 Garvan, village macédonien de la municipalité de Kontché.